Cy Young peut désigner :
 Cy Young, le surnom de Denton True Young, lanceur américain des ligues majeures de baseball ;
 Trophée Cy Young, le trophée décerné annuellement au meilleur lanceur des ligues majeures du baseball (depuis 1967, il y a un Cy Young pour chacune des deux ligues) ;
 Cy Young, un animateur qui a travaillé pour l'entreprise Disney.